top, felsőtesten viselt ujjatlan ruhadarab
 top, aktív fél a szexben
 top: Unix-parancs a processzek CPU-használatának kiírására
 TOP, rövidítés, a tongai paʻanga valutakódja
 Top, japán játék, pörgettyű
 T.O.P., dél-koreai előadó, a Big Bang együttes tagja